ARA Piedrabuena o ARA Piedra Buena son nombres de los siguientes buques de guerra de Argentina:
 ARA Piedra Buena (P-36), fragata de patrulla.
 ARA Piedrabuena (D-29), destructor de la clase Allen M. Sumner.
 ARA Piedrabuena (P-52), patrullero oceánico de la clase Gowind asignado en 2020.
Piedrabuena